Acanthopsylla franklinensis  — вид блох из семейства Pygiopsyllidae. Эндемик Австралии (Franklin Is., Nuyts Archipelago, SA), описанный английским энтомологом Мириам Луизой Ротшильд. Эктопаразиты грызущих млекопитающих: ; Большая прутогнёздная крыса, семейство мышиные, Muridae) .

См. также 
 Acanthopsylla pavida
 Hectopsylla

Примечания

Литература 
 Dunnet, G. M. & Mardon, D. K. 1974. A monograph of Australian fleas (Siphonaptera). // Australian Journal of Zoology Supplementary Series 30: 1-273.
 Mardon, D. K. 1981. An Illustrated Catalogue of the Rothschild Collection of Fleas (Siphonaptera) in the British Museum (Natural History). // London : British Museum Vol. 6 viii 298 pp.

Ссылки 
 * 

Блохи
Животные, описанные в 1936 году
Насекомые Австралии
Паразиты млекопитающих